Las Parotas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Parotas, Acapulco de Juárez, 
 Las Parotas, Cuautepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar